Fasti kan henvise til:

 Fasti, en romersk kalender
 Fasti (værk af Ovid), et digt af Ovid med kunstnerisk fremstilling af den romerske kalender Fasti
 Fasti Capitolini, en romersk liste over Roms magistrater
 Fasti Triumphales, en romersk liste over honorære personer og militære sejre
 Fasti Ostienses, en romersk liste over væsentlige begivenheder fra 49 f.v.t. til 175 e.v.t.
 Fasti (adelsslægt), en uddød adelsslægt